Pidgin kan henvise til flere artikler:

 Pidgin – improviseret sprog
 Pidgin (instant messaging) – et computerprogram